Die SangSom 6-Red World Championship 2015 war ein Six-Red-Snooker-Einladungsturnier der Snooker Main Tour der Saison 2015/16, das vom 7. bis zum 12. September 2015 in Bangkok, Thailand ausgetragen wurde. Es war die siebte Austragung der 6-Red World Championship.

Der Thailänder Thepchaiya Un-Nooh gewann das Turnier durch einen 8:2-Sieg im Finale gegen den Chinesen Liang Wenbo. Thepchaiya war damit der erste nicht aus Großbritannien stammende Spieler, der die 6-Red World Championship gewinnen konnte.

Sieger im Vorjahr war der Schotte Stephen Maguire, der in diesem Jahr in der ersten K.-o.-Runde gegen Judd Trump ausschied.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Gruppenphase 
Die Gruppenphase wurde in acht 6er-Gruppen im Round Robin-Modus gespielt.

Gruppe A

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe B

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe C

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe D

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe E

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe F

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe G

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe H

Spiele

Abschlusstabelle

Hauptrunde

Finale

Einzelnachweise

Weblinks 
 SangSom 6-Red World Championship 2015 bei der Billiard Sports Association of Thailand
 2015 6-Reds World Championship bei CueTracker

6-Red World Championship
Snookerveranstaltung 2015